

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Wróblów – wieś w woj. lubuskim, w pow. wschowskim, w gminie Sława
 Wróblów – część wsi Borowo w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Lipsko